Osoby o tym nazwisku:
 Adrian Pikarski – katolicki duchowny
 Remigian Kazimierz Pikarski – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Zacheusz Pikarski – katolicki duchowny